Melkzwam (botanische naam: Lactarius), een geslacht van paddenstoelvormende schimmels uit de familie Russulaceae
Lactarius (Lactariidae), een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie Lactariidae (lactariden)